Le terme navion désigne à la fois un avion américain, un hydravion à effet de sol et un type d'hydravions à effet de sol.

Nom propre 

 Navion fait référence à l'avion américain North American Navion ou NA-avion ou Navion (1940), devenu ensuite Ryan Navion en 1948.
 Navion, contraction de « navire-avion », est le nom d'un hydravion à effet de sol expérimental réalisé et testé en France en 1996.

Nom commun 
 Le terme « navion » est employé par l'administration française, par exemple dans le règlement international pour prévenir les abordages en mer pour désigner un hydravion à effet de sol. 
 Il est utilisé par les autorités canadiennes, avec la même définition en traduction du terme ""

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Effet de sol
Avion à effet de sol

Type de bateaux
Avion à effet de sol